Lucas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lucas County (Iowa)
 Lucas County (Ohio)